Sans fil peut faire référence à :

La transmission sans fil ( en anglais),
Des outils électriques  ( en anglais).

Littérature 
 Sans fil (titre original : Wireless), nouvelle de Rudyard Kipling publiée en 1902.

Musique 
 Sans fil, troisième album studio des Haricots rouges.